Шайдон, или Шайдонский джамоат () — джамоат шахрака (поселковая община) в Аштском районе Согдийской области Таджикистана. Административный центр — посёлок городского типа Шайдон.

Села

География 
Расположен в Ферганской долине.

Примечания 

Аштский район